Brucato, village médiéval déserté, près de Termini Imerese, dans la province de Palerme, en Sicile
 (4203) Brucato, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Patronyme 

 
 Jean-Pierre Brucato, footballeur français